Para el carro de combate israelí, véase Merkava.

Merkabá o Merkavah (del antiguo hebreo: מרכבה) es el nombre general para referirse a un carro, pero cuyo término ha derivado para referirse al carro celestial que aparece en la Biblia, en el Libro de Ezequiel 1:4-26.

El término presenta una raíz consonántica r-k-b, que tiene el significado general de dirigir (a un animal, en una carroza).

Mención bíblica
El libro de Ezequiel hace mención de un carro celestial para referirse al carro celestial de Dios, un vehículo de cuatro ruedas que según el libro bíblico, es conducido por cuatro querubínes; cada uno de ellos tiene cuatro alas y cuatro caras: de un hombre, un león, un buey, y un águila.

En otras tradiciones
En el judaísmo medieval, el comienzo del Libro de Ezequiel fue reconocido como el mayor pasaje místico de la Biblia; siendo utilizado como ícono del Misticismo del carro celestial (una escuela de pensamiento del misticismo judío primitivo (entre los años 100 antes de Cristo - 1000 después de Cristo)).

A partir de ello, la palabra Merkabá también ha sido utilizado en las creencias New-Age, para referirse al cristal merkabá , el cual estaría tallado en forma de dos pirámides entrecruzadas y se interpretaría como la unión de corazón, mente y cuerpo.

Véase también
 Vimana
 Carro solar

Enlaces externos
 Drunvalo Biografía de Melchizedek (en inglés)
 Geometría e imágenes sagradas por Mika Feinberg
 Respuesta de un rabino sobre la Mercabá

Referencias 

Cábala
Espiritualidad.-